En français, le mot sein peut désigner :
 anatomie humaine, le sein ;
 en psychanalyse, le sein. 

En allemand, le mot sein est l'équivalent du verbe être (zu sein) et aussi de l'adjectif possessif relatif à la troisième personne du singulier (exemple : sein Auto, « sa voiture »).
 en philosophie, le concept d'être est parfois désigné pour des raisons historiques par le mot allemand sein.

Voir aussi